Eugen von Philippovich ist der Name von

* Eugen Philippovich von Philippsberg (1858–1917), österreichischer Nationalökonom
 Eugen von Philippovich (Kunsthistoriker) (1919–2004), österreichischer Kunsthistoriker